Па́нки — субкультура
 Панк-рок — жанр рок-музыки
 Панки — американская семейная фантастическая комедия 1999 года
 Панки́ — станция Московской железной дороги в Люберцах

Топоним 
Белоруссия
 Панки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Панки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия
 Панки — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Панки — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1973 г.
 Панки́ — бывший населённый пункт в Московской области, ныне в составе Люберец.